Coryphella stellata är en snäckart. Coryphella stellata ingår i släktet Coryphella och familjen Flabellinidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nakensnäckor
stellata